Аскольд:
 Аскольд — имя.
 Аскольд — легендарный варяг, киевский князь в 864—882 гг.
 Аскольд — остров в заливе Петра Великого.

 ОАО «Аскольд» — машиностроительное предприятие оборонного значения в городе Арсеньеве Приморского края.

Корабли 
 «Аскольд» (1857—1861) — фрегат, военный корабль Российской империи.
 «Аскольд» (1863—1893) — корвет, военный корабль Российской империи.
 «Аскольд» (1900—1922) — крейсер, военный корабль Российской империи.
 «Аскольд» (1968—2009) — гидрографическое судно проекта 861
 «Аскольд» (1879—1928) — товарный пароход РОПиТ построен на верфи AG «Vulcan» в Штеттине по заказу «Общества пароходства по Дону, Азовскому и Черному морям с их притоками» (до 1887 года — товарный пароход  «Астрахань»).

См. также 
 Аскольд Запашный — один из известных братьев-дрессировщиков Запашных.

Примечания